Saint-Créac () ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Créac (Gers)
 Saint-Créac (Hautes-Pyrénées)